Стана се може односити на:

 Стана (име), скраћени облик женских имена Станислава и Стамена
 Стана, надимак женских имена Станислава и Стамена

Насеља у Румунији:

 Стана (Алмашу), насеље у општини Алмашу, округ Салаж
 Стана (Залау), насеље у општини Залау, округ Салаж
 Стана (Сату Маре), насеље у општини Соконд, округ Сату Маре